Chirileni se poate referi la:

 Chirileni - localitate  în raionul Sîngerei
 Chirileni - localitate centru de comună în raionul Ungheni

Vezi și 
 Chiril (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova